Emil Larsson kan syfta på:
Emil Larsson (ishockeyspelare född 1988), en svensk ishockeyspelare född 1988.
Emil Larsson (ishockeyspelare född 1993), en svensk ishockeyspelare född 1993.
Emil Larsson (regissör), en svensk regissör och producent född 1979.